Il doppio del torneo di tennis WTA San Antonio 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrici Ilana Kloss e Marise Kruger che hanno battuto in finale Laura duPont e Françoise Dürr 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Ilana Kloss /  Marise Kruger (Campionesse)
 Patricia Bostrom /  Kym Ruddell (primo turno)

 Laura duPont /  Françoise Dürr (finale)
 Betsy Nagelsen /  Pam Teeguarden (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA San Antonio 1978